Delannoy ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Delannoy (* 1881; † unbekannt), französischer Leichtathlet
 Jacques Delannoy (1912–1958), französischer Fußballspieler
 Jean Delannoy (1908–2008), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Marcel Delannoy (1898–1962), französischer Komponist
 Mireille Delannoy, französische Moderatorin bei Télé Luxembourg
 Pascal Delannoy (* 1957), französischer Geistlicher, Bischof von Saint-Denis
 Sabrina Delannoy (* 1986), französische Fußballnationalspielerin
 Victor Delannoy (1825–1887), französischer Komponist, Violinist und Musikpädagoge